Tossal Gran (Guixers), cim dels municipis de Montmajor (Berguedà) i Guixers (Solsonès).
 Tossal Gran (Sant Guim de la Plana), cim del municipi de Sant Guim de la Plana (Segarra).
 Tossal Gran (Tivissa), cim del municipi de Tivissa (Ribera d'Ebre).